Die Macau Squash Open 2001 fanden vom 1. bis 4. November 2001 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und mit 45.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Omar Elborolossy, der im Viertelfinale ausschied. Ong Beng Hee startete topgesetzt ins Turnier und gewann es mit einem Finalerfolg gegen Stefan Casteleyn mit 15:10, 15:11 und 15:4.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt der zum damaligen Zeitpunkt erst siebenjährige Ieong Se Chun einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2001/02
WSA World Tour 2001/02
2001